Omar Bravo Tordecillas (Los Mochis, Sinaloa, 1980. március 4. –) egy mexikói válogatott labdarúgó. Jelenleg hazájában, a CD Guadalajarában játszik. A Guadalajarával egyszeres mexikói bajnok (2006 Apertura) és egyszeres kupagyőztes, a válogatottal kétszeres CONCACAF-aranykupa-győztes (2003, 2009)

Pályafutása

Klubcsapatokban
Bravo a Guadalajara utánpótlásában nevelkedett, a mexikói első osztályban 2001. február 17-én lépett először pályára, amikor csapata 0–0-s döntetlent ért el a Tigres otthonában. Egészen 2008-ig nevelőegyesületében játszott, ez idő alatt pedig 258 bajnoki meccsen 101 gólt lőtt.

2008-ban Európába, a spanyol Deportivo La Coruñához igazolt, de ott kevés lehetőséget kapott, sőt, egy fél évre kölcsönben hazajöt a mexikói Tigreshez is. 2009-től egy rövid amerikai kitérő kivételével ismét folyamatosan Mexikóban játszott: a Guadalajara mellett volt még a Cruz Azul és az Atlas játékosa is.

A válogatottban
A válogatottban először 23 évesen, 2003 márciusában lépett pályára egy Bolívia ellen 2–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen. Ez év nyarán bekerült a CONCACAF-aranykupán szereplő válogatottba is, amit Mexikó meg is nyert, majd számos további barátságos mérkőzésen és világbajnoki selejtezőn is pályára lépett. A 2005-ös CONCACAF-aranykupán is szerepelt, de ezt nem nyerték meg, a 2006-os világbajnokságon pedig csak a csoportmérkőzéseken került be a csapatba. 2007-ben két nemzetközi tornán is szerepelt: az aranykupán a döntőig meneteltek, de ott kikaptak, a Copa Américán pedig a harmadik helyet szerezték meg (ezen a tornán háromszor is eredményes volt). 2009-ben ismét Mexikó nyerte a CONCACAF-aranykupát, Bravo ekkor is a keret tagja volt.

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 Adatlapja a Deportivo hivatalos honlapján
 Omar Bravo statisztikái a mexikói bajnokságban 

Mexikói labdarúgók
A CD Guadalajara labdarúgói
A Deportivo de La Coruña labdarúgói
A Tigres UANL labdarúgói
A Sporting Kansas City labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
Az Atlas labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Mexikói olimpikonok
1980-ban született személyek
Élő személyek